Люа́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 250 км на юг от Парижа, 135 км на юг от Орлеана, 14 км на юго-запад от Шатору.

Население 

Население — 1 354 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini